Cíngol (cervell)
 Cíngol (odontologia)